Dan Roycroft (ur. 23 lutego 1978 w Huntsville) − kanadyjski biegacz narciarski, zawodnik klubu Arrowhead Nordic.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Dan Roycroft pojawił się 6 grudnia 1997 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w kanadyjskiej miejscowości w Canmore, gdzie na dystansie 10 km stylem dowolnym, zajął 5. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 14 lutego 2003 roku, podczas zawodów w Asiago w sprincie dryżynowym stylem dowolnym (10x1400) km, gdzie razem z Gordonem Jewettem zajęli 12. miejsce na 13 startujących zespołów. Indywidualnie zadebiutował 15 stycznia 2005 w Novym Měscie, gdzie zajął 68. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył na próbie przedolimpijskiej w Whistler, gdzie zajął 15. miejsce na dystansie 30 km w biegu łączonym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Roycroft nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2008/2009

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1978